Die Handball-DDR-Liga der Männer war in der Saison 1990/91 die letzte Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse der ehemaligen DDR und wurde im Zuge der deutschen Wiedervereinigung unter der Bezeichnung 2. Handball-Liga ausgetragen. Bis zum Dezember 1990 spielte die 2. Handball-Liga noch unter dem Dach des Deutschen Handballverbandes der DDR. Nachdem dieser mit dem Deutschen Handballbund der Bundesrepublik vereinigt worden war, wurde dieser zum Dachverband der Liga.


Staffel Nord 
Nach dem zweiten Rang in der Vorsaison, sicherte sich der ESV Lokomotive RAW Cottbus souverän den Staffelsieg und qualifizierte sich für die Handball-Bundesliga. Die restlichen Mannschaften wurden soweit gemeldet in die 2. Handball-Bundesliga eingegliedert. Der Grünheider SV, die SG Rotation Prenzlauer Berg und die BSG Stahl Eisenhüttenstadt verzichteten auf einen Start in der 2. Bundesliga und stiegen in die Regionalliga Berlin bzw. Oberliga Brandenburg ab.

Abschlusstabelle 

Namensänderungen vor bzw. während der Saison
 BSG Lokomotive RAW Cottbus ⇒ ESV Lokomotive RAW Cottbus
 SG Lok/Motor Süd-Ost Magdeburg ⇒ Fermersleber SV 1895
 BSG Chemie Premnitz ⇒ TSV Chemie Premnitz
 BSG SVKE Britz ⇒ 1. SV Eberswalde-Britz
 BSG Motor Hennigsdorf ⇒ SV Motor Hennigsdorf
 BSG Einheit Grünheide ⇒ Grünheider SV
 BSG Tiefbau Berlin ↔ SV Blau-Gelb Berlin
 BSG Chemie “W.-P.-St.” Guben ⇒ SV Chemie Guben
 BSG Rotation Prenzlauer Berg ⇒ SG Rotation Prenzlauer Berg

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel Süd 
Der ATSV Freiberg verspielte am letzten Spieltag den Staffelsieg, durch eine Niederlage beim SV Hermsdorf. Diesen sicherte sich der HSV Suhl und qualifizierte sich für die 
Handball-Bundesliga. Die restlichen Mannschaften wurden soweit gemeldet in die 2. Handball-Bundesliga eingegliedert. Der Zwönitzer HSV 1928, der TuS SMB Chemnitz und der Weißenfelser HV 91 verzichteten auf einen Start in der 2. Bundesliga und stiegen in die Oberligen Sachsen-Anhalts und Sachsen bzw. in die Bezirksliga Chemnitz ab.

Abschlusstabelle 

Namensänderungen vor bzw. während der Saison
 SG Dynamo Mitte/EGS Suhl ⇒ SG AKA Suhl ⇒ HSV Suhl
 HSG Wissenschaft Freiberg ⇒ ATSV Freiberg
 BSG Motor Hermsdorf ⇒ SV Hermsdorf
 BSG Motor Zwönitz ⇒ Zwönitzer HSV 1928
 BSG Motor Bernburg ⇒ SV Motor Bernburg
 BSG Motor SMB Karl-Marx-Stadt ↔ SV SMB Chemnitz ↔ TuS SMB Chemnitz
 Ostsächsischer Handball-Club (OHC) Löbau ⇒ Oberlausitzer Sportclub (OSC) Löbau
 ASG Vorwärts Weißenfels ⇒ Weißenfelser HV 91

Kreuztabelle

Literatur

Weblinks 
 

 

1990
Handballsaison 1990/91